Александр Георгиевский: Георгиевский, Александр Иванович (1830—1911) — русский писатель, педагог и государственный деятель, сенатор.
 Георгиевский, Александр Сергеевич (1914—1969) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.